Allende steht für folgende Orte:

in Mexiko:
 Allende (Coahuila)
 Allende (Nuevo León)
 Allende (Sonora)
 San Miguel de Allende in Guanajuato
 Valle de Allende in Chihuahua

in anderen Ländern:
 Allende (Puerto Rico), Arecibo 
 Villa Allende im Departamento Colón, Argentinien

Allende ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Allende, chilenischer Schauspieler
 Damian de Allende (* 1991), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

 Isabel Allende (* 1942), chilenische Schriftstellerin
 Isabel Allende (Politikerin) (* 1945), chilenische Soziologin und Politikerin
 Jaime Allende (1924–2003), spanischer Hockeyspieler
 José Luis Allende, spanischer Segler
 Juan Allende-Blin (* 1928), chilenischer Komponist
 Juan Allende-Salazar (1882–1938), spanischer Kunsthistoriker
 Maya Fernández Allende (* 1971), chilenische Politikerin
 Pedro Humberto Allende Sarón (1885–1959), chilenischer Komponist
 Ramón Allende Padín (1845–1884), chilenischer Mediziner und Politiker

 Stephan N. Allende, peruanischer Freiheitskämpfer

Allende steht für:

 Allende (Meteorit), 1969 über Mexiko
 Allende (Gattung), Gattung der Dickkieferspinnen (Tetragnathidae)

Siehe auch:
 Municipio Allende
 Ignacio Allende (Begriffsklärung)
 Salvador Allende (Begriffsklärung)